Diastatea är ett släkte av klockväxter. Diastatea ingår i familjen klockväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Klockväxter
Diastatea